Southern League 1896–97 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 25 hold, der var opdelt i to divisioner med henholdsvis 12 og 13 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Southampton St. Mary's FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Testkampe 
De tre lavest placerede hold i Division One spillede testkampe mod de tre bedst placerede hold i Division Two om op- og nedrykning mellem divisionerne. Freemantle FC var det eneste Division Two-hold, der vandt sin testkamp, men klubben forlod ligaen efter testkampene, og dermed forblev deres modstandere, Northfleet FC i Division One.

Udvidelse af ligaen 
Efter sæsonen blev følgende nye hold valgt ind i Division One:
 Bristol City FC
Følgende to nye hold blev valgt ind i Division Two:
 Royal Artillery FC
 St. Albans FC

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897